Kardel steht für:
 alternative Bezeichnung der Pflanzenart Weber-Karde

Kardel ist der Familienname folgender Personen:
 Harboe Kardel (1893–1982), deutscher nationalsozialistischer Publizist
 Hennecke Kardel (1922–2007), deutscher Wehrmachtsoffizier und Autor
 Johann Hinrich Kardel (1797–1880), deutscher Lehrer und Seminarlehrer

Siehe auch:
 Kardelj
 Cardell